Бачина је насеље у Србији у општини Варварин у Расинском округу. Налази се на јужном подножју планине Јухор, 4-{km}- западно од Варварина. Према попису из 2002. било је 2381 становника (према попису из 1991. било је 2812 становника).

На месту преисторијског насеља (неолит и бронзано доба), налазе се римске утврде и раносредњовековни град. Чињенице из богате историје бачинског атара односе се пре свега на Ђерђелин.

Бачина се помиње први пут у Хиландарској повељи деспота Стефана Лазаревића 1411. године.

Историја 
Старо село је било југоисточно од садашњег, код Појила и Кнежевих воденица на Каленићкој реци и звало се Грабовац, као што се и данас то место зове. Ради чега се отуда село преселило није познато.

Након Другог српског устанка Бачина улази у састав Кнежевине Србије и административно је припадала Јагодинској нахији и Темнићској кнежини. до 1834. године када је Србија подељена на сердарства.
 
Године 1905, село је имало 340 кућа, у селу нема староседелаца.
Најстарија породица која се иселила из старог села у Бачину је породица Кнежевић, који су старином са Косова. Овако прозвата што им је неки стари био кнез. Славе св. Андрију.

Према пореклу ондашње становништво Бачине из 1905. године може се овако распоредити:
 Косовско-метохијских досељеника има 8 породица са 134 куће
 Из околине Сокобање има 6 породица са 88 кућа
 Из Македоније има 5 породица са 37 кућа
 Породице непознате старине има 2 са 15 кућа
 Из Топлице има 1 породица са 6 кућа
 Из околине Копаоника има 1 породица са 2 куће. (подаци датирају из 1905. године)

Овде се налази ОШ „Свети Сава” Бачина.

Демографија 
У насељу Бачина живи 1927 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 43,4 година (42,5 код мушкараца и 44,2 код жена). У насељу има 681 домаћинство, а просечан број чланова по домаћинству је 3,50.

Ово насеље је насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

Референце

Литература 
 Александар Дероко, „Средњовековни градови у Србији, Црној Гори и Македонији“, Београд 1950

Спољашње везе 

 фудбалски клуб Млади радник Бачина
 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)
 Храм Господњег Преображења у Бачини (Каленић, број 5/1984, стр. 11-12)

Насељена места у Варварину
Насељена места у Расинском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији